En Pologne, Stanisławów peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Stanisławów, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stanisławów, village du powiat de Słupca,
 Stanisławów, village du powiat de Koło.

dans la voïvodie de Łódź
 Stanisławów, village du powiat de Łask,
 Stanisławów, village du powiat d'Opoczno,
 Stanisławów, village du powiat de Pajęczno,
 Stanisławów, village du powiat de Poddębice,
 Stanisławów, village du powiat de Rawa Mazowiecka,
 Stanisławów, village du powiat de Sieradz,
 Stanisławów, village du powiat de Wieluń,
 Stanisławów, village de la gmina de Kutno, dans le powiat de Kutno, 
 Stanisławów, village de la gmina de Oporów, dans le powiat de Kutno, 
 Stanisławów, village de la gmina de Łęki Szlacheckie, 
 Stanisławów, village de la gmina de Wolbórz, dans le powiat de Piotrków, 
 Stanisławów, village de la gmina de Rzeczyca, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki, 
 Stanisławów, village de la gmina de Żelechlinek, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki. 

dans la voïvodie de Lublin
 Stanisławów, village du powiat de Biłgoraj,
 Stanisławów, village du powiat de Chełm,
 Stanisławów, village du powiat d'Opole Lubelskie,
 Stanisławów, village du powiat de Radzyń Podlaski,
 Stanisławów, village du powiat de Włodawa.

dans la voïvodie de Mazovie
 Stanisławów, village du powiat de Białobrzegi
 Stanisławów, village du powiat de Gostynin 
 Stanisławów, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki 
 Stanisławów, village du powiat de Kozienice 
 Stanisławów, village du powiat de Mińsk et la gmina dont il est le siège
 Stanisławów, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Stanisławów, village du powiat de Przysucha 
 Stanisławów, village du powiat de Radom 
 Stanisławów, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Stanisławów, village du powiat de Wołomin 
 Stanisławów, village du powiat de Zwoleń 
 Stanisławów, village du powiat de Szydłowiec

dans la voïvodie de Sainte-Croix 
 Stanisławów, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Stanisławów, village du powiat de Częstochowa
 Stanisławów, village du powiat de Kłobuck

en Ukraine
 Stanisławów est un ancien nom de la ville d'Ivano-Frankivsk
 l'ancienne voïvodie de Stanisławów, dont le territoirement est en grande partie couvert aujourd'hui par l'oblast d'Ivano-Frankivsk

Homonymie de toponyme